Hans Schaal ist der Name folgender Personen:

* Hans Schaal (Archäologe) (1888–1963), deutscher Pädagoge und Archäologe
 Hans Dieter Schaal (* 1943), deutscher Architekt und Bühnenbildner